Novalis est un romancier allemand du .
 Novalis est une maison d'édition catholique du Canada.
 Novalis est une maison d'édition française qui propose des ouvrages d'orientation anthroposophique.
 David « Novalis » Turner, un membre de la Fondation pour le logiciel libre.
 Novalis est l'archange des fleurs dans le jeu de rôles parodique INS/MV.
 Novalis est une marque de vitamines au Québec.